archetype (model), een oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten

Vernoemd
Archetype (openEHR), een scripttaal uit de informatica voor de gezondheidszorg

Muziek
Archetype (band), een metalband
Archetype (Fear Factory), een album uit 2004 van Fear Factory